«Ге́рцена» ( — станция Киевского метрополитена, строительство которой планировалось на Сырецко-Печерской линии между станциями «Лукьяновская» и «Дорогожичи». Выход со станции планировался  в исторической местности Загоровщина в районе пересечения улиц Герцена и Ромоданова (быв. Пугачёва). Проектное название — по близлежащей одноимённой улице, в честь русского писателя-философа Александра Герцена.

История строительства 
Строительство станции предполагалось начать в середине 1990-х годов. Станция была спроектирована пилонной. Выход со станции планировался вблизи Киевского мотоциклетного завода и Института международных отношений (в прошлом — Высшая партийная школа при ЦК КПУ).

Однако Киевский мотоциклетный завод уже сворачивал свою деятельность в экономически тяжелые 1990-е годы, что, в свою очередь, уменьшило пассажиропоток в этом районе. В связи с этим, в целях экономии и ускорения строительства линии по срокам, от строительства станции было решено отказаться.

Станция должна была открыться вместе со станцией «Дорогожичи», но городская власть приняла решение в 2000 году открыть только «Дорогожичи», а на месте станции «Герцена» была построена совмещённая тягово-понизительная подстанция (СТП), платформы-мостики в перегонных тоннелях и аварийный выход на поверхность. На заднем дворе Института международных отношений расположен станционный вентиляционный киоск  (ВУ-220).

См. также 
 Список станций Киевского метрополитена
 Станция-призрак

Примечания

Литература 
 Київське метро. Погляд крізь роки / Д. О. Єрмак. — : Скай Хорс, 2012. — С. 168, 182. —  
 Київський метрополітен: хронологія, події, факти / Кость Козлов. — : Сидоренко Б. В., 2011. — C. 175. —  
 Мельничук Г. В. 50 років Київському метрополітену. — : «АДЕФ-Україна», 2010. — C. 115—116. —

Ссылки 
 Страница станции на форуме неофициального сайта Киевского метрополитена
 Историческая справка по Киевскому метрополитену

Строящиеся и проектируемые станции Киевского метрополитена
Сырецко-Печерская линия метрополитена
Нереализованные проекты в области метро
Объекты, названные в честь Александра Герцена